Die Biene Maja und ihre Abenteuer steht für: 

 Die Biene Maja und ihre Abenteuer (Roman), einen Roman (1912) von Waldemar Bonsels 
 Die Biene Maja und ihre Abenteuer (Film), einen deutschen Dokumentarfilm mit Spielhandlung (1926)